Мухова — чешская фамилия. Известные носители:

 Мухова, Каролина (род. 1996) — чешская теннисистка.
 Мухова, Ярослава (1909—1986) — чешская художница.